La stérilisation peut faire référence à  :
 une technique destinée à éliminer tout germe microbien : voir Stérilisation (microbiologie) ;
 une méthode de contraception définitive : voir Stérilisation (acte chirurgical) pour les humains, et pour les animaux Stérilisation animale ;
 un terme général de la langue courante (par extension), à savoir un processus qui tend à devenir improductif, enlever de la vie, du charme, de la beauté… Par exemple, on parle en architecture de stérilisation des frontages.

Voir aussi 
 Agent de stérilisation